Гайдамаки — народні повстанці на Правобережній (Західній) Україні, що залишалася до кінця 18 століття під владою Речі Посполитої
 Гайдамаки — українські військові часу УНР
 Гайдамаки (поема) — історико-героїчна поема Тараса Григоровича Шевченка
 Гайдамаки (опера) — опера Олександра Білаша
 Гайдамаки (гурт) — український рок-гурт
 Гайдамаки (альбом) — музичний альбом гурту «Гайдамаки»
 Гайдамаки (тижневик) — львівський тижневик 1902—1907 років
 «Гайдамаки» — хокейний клуб з Вінниці

Див. також 
 Гайдамака